Торо:

Фамилия 
Торо – фамилия испанского (, рус. То́ро) и французского (, рус. Торо́) происхождения. 

Известные носители:
 Дель Торо, Бенисио (род. 1967) — американский актёр пуэрто-риканского происхождения.
 Дель Торо, Гильермо (род. 1964) — мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель.
 Торо, Абрахам (род. 1996) — канадский бейсболист.
 Торо, Генри Дейвид (1817—1862) — американский писатель.
 Торо, Поликарпо (1856—1921) — чилийский мореплаватель.
 Торо, Рэй (род. 1977) — соло-гитарист и бэк-вокалист американской рок-группы My Chemical Romance.
 Торо, Хорхе (род. 1939) — чилийский футболист полузащитник.

Другие значения 
 Тооро () — название города Шахтёрска (Сахалинская область) до 1947 года.
 Торо — бывшее африканское государство, территория позднее вошла в состав Уганды.
 Торо — африканский банту-народ, проживающий на западе Уганды.
 Торо — традиционный японский садовый деревянный, каменный или металлический фонарь.
 Торо — замок у реки Дуэро, построенный в конце IX века.
 Торо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Торо — город и муниципалитет в Колумбии.
 Торо — озеро в Чили.
 Торо — необитаемый остров в архипелаге Сулкис на юго-западе Сардинии.
 ТОРО — Техническое обслуживание и ремонт оборудования.

См. также 
 (1685) Торо — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Торро